Nahmmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Nahmmacher (1734–1768), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Elly-Viola Nahmmacher (1913–2000), deutsche Bildhauerin